Peut désigner un des épisodes de la série télévisée  :
 Bibliothèque des ombres, première partie, premier épisode,
 Bibliothèque des ombres, deuxième partie, second épisode.